László Gábor (1878–1960) botanikus, ősnövénytankutató
 László Gábor (1902–1975) vegyészmérnök, közgazdász, újságíró, gazdasági és műszaki író
 László Gábor (1921) erdélyi magyar közgazdász, erdészeti szakíró
 László Gábor (1913–2005) katolikus pap, a Regnum Marianum papi közösségének a tagja
 László Gábor (1947) sportorvos
 László Gábor (1974-) operatőr, rendező